Perrigny, commune française du Jura ;
 Perrigny, commune française de l'Yonne ;
 Perrigny, ancienne commune française de l'Yonne, aujourd'hui intégrée à Annay-sur-Serein.

Voir aussi
Perrigny-lès-Dijon, commune française de la Côte-d'Or (auparavant appelée Perrigny-en-Montagne) 
 siège d'une seigneurie ayant appartenu à la famille de Perrigny, du  à 1432, puis à la famille Gagne de Perrigny, de 1650 à 1783 ;
Perrigny-sur-Armançon, commune française de l'Yonne ;
Perrigny-sur-l'Ognon, commune française de la Côte-d'Or ;
Perrigny-sur-Loire, commune française de Saône-et-Loire ;
Périgny, commune française de l'Allier ;
Périgny, commune française du Calvados ;
Périgny, commune française de la Charente-Maritime ;
Périgny, commune française de Loir-et-Cher ;
Périgny, commune française du Val-de-Marne ;
Périgny-la-Rose, commune française de l'Aube.

Articles connexes
 Famille de Perrigny (Bourgogne)
 Famille Gagne de Perrigny
 Château de Perrigny-lès-Dijon
 Gare de triage et ateliers SNCF de Perrigny